Indonesië
 Sumpur Kudus (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sijunjung in de provincie West-Sumatra
 Sumpur Kudus (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sijunjung in de provincie West-Sumatra